Normalplan kan avse:

Ett plan som är vinkelrätt mot en linje, kurva eller ett annat plan. Se Normalplan (geometri)
En beteckning för läroplaner 1878-1900. Se Normalplan (läroplan).